celownik strzelecki – element broni strzeleckiej służący do celowania
 Strzelecki Creek – epizodyczna rzeka Australii Południowej
 Dom Strzelecki – dom w Stargardzie
 Góra Strzeleckiego – najwyższy ze szczytów w Górach Strzeleckiego
 książę strzelecki – zob. Książęta opolscy
 Strzelecki Park Krajobrazowy
 Park Strzelecki w Krakowie
 Park Strzelecki w Tarnowie
 Strzelecki Regional Reserve – Rezerwat Przyrody Strzeleckiego
 pocisk strzelecki – część naboju strzeleckiego której zadaniem jest rażenie celu
 Powiat strzelecki
 Pustynia Strzeleckiego – pustynia w południowej Australii
 sport strzelecki – zob. Strzelectwo
 Strzeleckie Stawy – grupa dwóch stawów znajdujących się w górnych partiach Doliny Staroleśnej w słowackich Tatrach Wysokich
 związek strzelecki – zob.:
 Związek Strzelecki
 Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza
 Polski Związek Strzelectwa Sportowego